Пожъян — топоним Корткеросского района Республики Коми:
 Пожъян — река, верхний левый приток Вычегды;
 Пожъян — река, нижний левый приток Вычегды;
 Пожъян — болото.